Ferdinand II van Oostenrijk (1529-1595) (ook Ferdinand II van Tirol), aartshertog van Oostenrijk (1564–1595), graaf van Tirol.
Ferdinand II van het Heilige Roomse Rijk (1578–1637), aartshertog van Oostenrijk en koning van Bohemen (1617–1619 en 1620–1637), koning van Hongarije (1618–1625), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1619–1637).